Пореченков Іван Никандорович — Герой Радянського Союзу
 Пореченков Михайло Євгенович — російський актор театру і кіно, телеведучий, Заслужений артист Росії